Altınyayla, centro dell'omonimo distretto, nella provincia di Burdur
Altınyayla, centro dell'omonimo distretto, nella provincia di Sivas

Pagine correlate 
 Distretto di Altınyayla